Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1974-1975 - België
 Eerste klasse 1974-75 (basketbal België)
 Eerste klasse 1974-75 (voetbal België)
 Eerste klasse 1974-75 vrouwen (voetbal Frankrijk)